TLR se može odnositi na:

 Tolični receptor, klasa proteina imunskog sistema
 Tonični labirintinski refleks, primitivni refleks novorođenčati